Barlovento (gemeente), een gemeente op La Palma, Canarische Eilanden, Spanje
Barlovento (geslacht), een geslacht van hooiwagens